Международный теннисный турнир в Страсбурге 2014 — это 28-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах Centre Sportif de Hautepierre в Страсбурге с 19 по 24 мая 2014 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Ализе Корне
 Парный турнир —  Кимико Датэ-Крумм /  Шанель Схеперс

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Слоан Стивенс (№ 16 в мире на тот момент). Американская теннисистка уже на старте проиграла немке Юлии Гёргес. Прошлогодняя чемпионка Ализе Корне защищала свой титул в качестве второго номера посева, но также выбыла с турнира уже в первом раунде. В отсутствие фаворитов титул разыграли несеянные изначально теннисистки: Моника Пуиг и, попавшая на турнир через квалификацию, Сильвия Солер-Эспиноса. По итогу финала в двух сетах победила Пуиг, для которой этот титул стал дебютным на соревнованиях ассоциации. В основных соревнованиях приняла участие одна представительница России: Елена Веснина, проигравшая уже в первом раунде.

В парном турнире главный приз завоевала пара Эшли Барти и Кейси Деллакква, переигравшие в финале Татьянуа Буа и Даниэлу Сегель.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Моника Пуиг обыграла  Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6-4, 6-3.
 Пуиг выиграла свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Солер-Эспиноса сыграла свой дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=
|RD1-team01= Моника Пуиг
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= Сильвия Солер-Эспиноса
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=
}}

 Парный турнир 
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква''' обыграли  Татьяну Буа /  Даниэлу Сегель со счётом 4-6, 7-5, [10-4].
 Барти выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Деллакква выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2014

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Франция
Спорт во Франции в 2014 году
Май 2014 года
2014